Brunner Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brunner Hill (Indiana)
 Brunner Hill (Kalifornien)
 Brunner Hill (New York)
 Brunner Hill (Washington)